DDR-Oberliga 1973/1974 byla nejvyšší východoněmeckou fotbalovou soutěží v sezoně 1973/1974. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1974/1975 se kvalifikoval tým 1. FC Magdeburg, v Poháru UEFA 1974/1975 startovaly týmy Dynamo Drážďany a Vorwärts Frankfurt. Účast v Poháru vítězů pohárů 1974/1975 si zajistil FC Carl Zeiss Jena.

Přehled 
Hrálo 14 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly 2 poslední týmy - BSG Chemie Leipzig a nováček FC Energie Cottbus. 

Poznámky:
 Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
 Týmu BSG Stahl Riesa byly odečteny 2 body za použití nepovoleného tréninkového kempu v době zimní přestávky.

Nejlepší střelci

Externí odkazy 
 RSSSF

1973
Fotbal v roce 1973
Fotbal v roce 1974
Sport v Německu v roce 1973
Sport v Německu v roce 1974